Grammoptera viridipennis — вид жуков из семейства усачей и подсемейства Усачики.

Описание 
Жук длиной от 5 до 10 мм. Время лёта взрослого жука с мая по июнь.

Распространение 
Эндемик Сицилии.

Экология и местообитания 
Жизненный цикл вида длится один-два года. Кормовые растения — лиственные деревья из рода дуб (Quercus). Личинки живут в пораженных грибами ветвях.

Ссылки 
 http://www.cerambyx.uochb.cz/grammoptera_viridipennis.php 

Усачики
Животные, описанные в 1893 году
Насекомые Европы
Эндемики Сицилии